

Patronyme 

 Franco Sbarro, désigner industriel italien.

Entreprise 

 Sbarro, chaîne de restauration américaine
 Sbarro, constructeur automobile suisse
 École Espera Sbarro, école de designer